LNA, sigle composé des trois lettres L, N et A, peut faire référence à :

Sports

France 
LNA est la Ligue nationale d'athlétisme en France.

Panama 
LNA, équipe de football de Panama.

Suisse 
LNA est l'abréviation de « Ligue nationale A » pour plusieurs sports en Suisse.
 LNA est le plus haut niveau du championnat de rink hockey.
 LNA est le plus haut niveau du championnat de hockey sur glace, même s'il est désormais abrégé NL, pour National League.
 LNA est le plus haut niveau du championnat d'inline hockey.
 LNA est le plus haut niveau du championnat de handball.
 LNA est le plus haut niveau du championnat de football entre 1945 et 2003.

Autres 
 Late Night Alumni est un groupe de house américain
 LNA peut désigner les Éditions Les Nouveaux Auteurs
La LNA est la Légion Nord-Africaine une unité de collaboration paramilitaire avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.
 LNA est le modèle automobile sorti par Citroën en 1978.
 LNA est un amplificateur électronique de signaux très faibles.
 LNA était le premier nom de scène de la chanteuse belge Helena Noguerra, sœur de Lio.
 LNA HO est une chanson allographe de Michel Polnareff single de l'album Kâmâ Sutrâ